Anleger steht für:
 Anleger (Finanzmarkt), Teilnehmer am Finanzmarkt
 Schiffsanleger 
 seemännische Bezeichnung für das Anlegemanöver
 Baugruppe in einer Maschine oder Person an einer Maschine, die das zu verarbeitende Gut positioniert, z. B. der Bogenanleger einer Druckmaschine  

Siehe auch: